Александар Зверев је био бранилац титуле,  а у финалу је изгубио од Рафаела Надала, 1–6, 6–1, 3–6. Надалу је ово била 32 АТП 1000 титула. Са овом победом Надал је преузео прво место на АТП листи од Роџера Федерера.

После неуспешне одбране прошлогодишњих бодова Новак Ђоковић је испао из топ 20 на АТП листи, што му се задњи пут десило 2. октобра 2006. године.

Носиоци
Првих осам носиоца са листе су били слободни у првом колу.

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Квалификације

Носиоци

Квалификанти

Референце

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Међународно првенство Италије у тенису 2018.
Међународно првенство Италије у тенису — мушкарци појединачно